Allsvenskan i handboll 1969/1970 vanns av HK Drott, men SoIK Hellas vann SM-slutspelet och blev svenska mästare.

Slutställning

SM-slutspel

Semifinaler
? 1970: SoIK Hellas-Redbergslids IK 12-10, 12-12 (SoIK Hellas vidare)
? 1970: HK Drott-IF Saab 18-14, 15-18 (HK Drott vidare)

Finaler
? 1970: SoIK Hellas-HK Drott 20-17, 11-11 (SoIK Hellas svenska mästare)

Skytteligan
Björn Andersson, IF Saab - 18 matcher, 134 mål

Källor
Bollsportens först och störst, Stig Gustafson, Forum bokförlag, sidorna 114 + 122 - Handboll

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1969
Sport i Sverige 1970
1969/1970
Handbollssäsongen 1969/1970